Храштяни, Храштяны () — название нескольких чешских населённых пунктов. Некоторые из них впоследствии стали частями более крупных гордов и превратились в городские районы.

Населённые пункты 
 Храштяни — община в районе Бенешов Среднечешского края.
 Храштяни — община в районе Ческе-Будеёвице Южночешского края.
 Храштяни, известен также как Храштяни-у-Ческего-Броду — община в районе Колин Среднечешского края.
 Храштяни — община в районе Прага-запад Среднечешского края.
 Храштяни — община в районе Раковник Пльзенского края.

Районы 
 Храштяни — район общины Подседице в  районе Литомержице.
 Храштяни — район города Гулин в районе Кромержиж.
 Храштяни — район общины Красни-Двур в районе Лоуни.
 Дольни-Храштяни — район общины Лгенице в районе Прахатице
 Горни-Храштяни —  район общины Лгенице в районе Прахатице.
 Мале-Храштяни —  район общины Седлец в районе Ческе-Будейовице.